Crno je lahko:
 Crno, Zadar (Hrvaška)
 Crno, Novi Vinodolski (Hrvaška)